Бюиссон () — коммуна во французском департаменте Воклюз региона Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Относится к кантону Везон-ла-Ромен.

География 

Бюиссон расположен в 40 км к северу от Авиньона. Соседние коммуны: Сен-Морис-сюр-Эг на севере, Вильдьё на востоке, Роэ на юге, Сен-Ромен-де-Мальгард на юго-западе, Тюлетт на западе, Визан на северо-западе.

Демография 
Население коммуны на 2010 год составляло 278 человек.

Достопримечательности 
 Остатки бывших фортификационных строений, ворота.
 Старинные фонтаны, лавуар, жилые дома, часовая башня.
 Церковь
 Часовня Сен-Пьер-Нотд-Дам-д’Аржелье.

Ссылки 
 Национальный институт статистики